Арама:
 Арама — птица, пастушковый журавль, единственный вид монотипичного семейства Aramidae.
 Арама — первый правитель Урарту, древнего государства на территории нынешней восточной Турции, Армении, Западного Ирана и Азербайджана (Нахичеванской Автономной Республики).
 Арама — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.